Знаменитост(и)ь:

 '''Знаменитость'
 «Знаменитость» — чёрно-белый фильм режиссёра Вуди Аллена, снятый в 1998 году. 
 «Знаменитость» — роман о подпольной звукозаписи в СССР; автор — Дмитрий Тростников.
Знаменитость - Круговой Дмитрий Валерьевич